Garth le maître du Vent du Nord est un personnage fictif de l'univers des Royaumes oubliés, campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. À l'origine, le personnage est née de la série de livres "dont vous êtes le héros" 1 contre 1, lancé dans les années 1980 par Donjons et Dragons. Il apparait ensuite dans La trilogie du Val Bise et The Fighters.

Garth le maître du Vent du Nord est un Moine/Rôdeur avisé et spécialiste des contrés glacées. Il vient d'une cité-temple ecclésiastique (Bremen ?), accueillant les âmes perdues, qui est aussi l'une des Dix-Cités du Valbise. Il sera envoyé à la recherche du légendaire Sabre de Glace : une ancienne et puissante relique disparue dans les terres hostiles et désolées du Bout du Monde. Garth sera accompagné dans son périple par l'imposant demi-orc Gunj, qui est aussi un moine/rôdeur de la même cité que lui. Mais la région inhospitalière du Vabise où se trouve cette relique est hélas peuplée de monstres et de pièges qui sont autant de gardiens de cette arme légendaire. Durant le voyage, Garth se rendra compte qu'il en compétition avec un viking de la Tribu de l'Élan : Uthrac, accompagné du fils du chef du clan Wulfgar. Les deux adversaires découvriront que l'artéfact qu'ils cherchent est gardé par la grande prêtresse des glaces Iyraclea.

Personnage des Royaumes oubliés